Por «calle de San Antonio» o «calle San Antonio» pueden conocerse las siguientes vías:
la calle de San Antonio de la ciudad española de Aranjuez;
la calle San Antonio de la ciudad española de Oviedo; y
la calle de San Antonio de la ciudad española de Vitoria.